Дом под оленем () — несколько историческо-архитектурных памятников в Кракове, Польша.

 Дом под оленем (Подгуже)
 Дом под оленем (Краков, Старый город)